Assedio di Trapani – del 1284 nel corso dei Vespri siciliani, effettuato dall'angioino Carlo II di Napoli contro le truppe del Regno di Trinacria della Corona d'Aragona al comando di Ruggiero di Lauria
 Assedio di Trapani – del 1299 nel corso delle guerre del Vespro, effettuato da Filippo I d'Angiò, principe di Taranto contro il Regno di Trinacria di Federico III di Sicilia risolto con la battaglia di Falconara
 Assedio di Trapani – del 1314 nel corso delle guerre tra il re di Napoli Roberto d'Angiò contro il Regno di Trinacria di Federico III di Sicilia per la violazione degli accordi previsti dalla Pace di Caltabellotta
 Assedio di Trapani – del 1432 nel corso della guerra tra il re di Napoli Luigi III d'Angiò contro il Regno di Sicilia di Alfonso V d'Aragona per la successione al trono di Napoli